Tillie the Toiler est un comic strip créé par Russ Westover et publié de 1921 à 1959. Il a inspiré :
 Tillie the Toiler, film de Hobart Henley, de la Metro-Goldwyn-Mayer sorti en 1927
 Tillie the Toiler, film réalisé par Sidney Salkow sorti en 1941